Вільчек — польське, американське прізвище.

Особи 
 Бернард (Бернардин) Вільчек гербу Порай — шляхтич, католицький релігійний діяч, львівський латинський арцибіскуп з 1503 року.
 Домінік Вільчек (Dominik Wilczek) — львівський міський райця та секретар короля Яна ІІІ Собеського. Бургомістр Львова в 1704 році
 Йоган Непомук Вільчек () — граф, австрійський полярний дослідник, меценат мистецтв.
 Френк Вільчек (Frank Wilczek, нар. 15 травня 1951) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії

Польські прізвища